Ранчо ел Патол има више значења:

 Ранчо ел Патол (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Патол (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику